Alfonso I puede referirse a las siguientes personas:

 Alfonso I de Aragón, rey de Aragón y de Pamplona (1104-1134).
 Alfonso I de Asturias, rey de Asturias (739-757).
 Alfonso I de Ávila, obispo de Ávila.
 Alfonso I de Braganza, duque de Braganza.
 Alfonso I de Este, duque de Ferrara, Módena y Reggio (1505-1534).
 Alfonso I de Portugal, rey de Portugal (1109-1185).
 Alfonso I del Congo, rey del Congo (1509-1543).
 Alfonso I de la Amazonia, rey de la Amazonia.